osiedle robotnicze – miejscowość lub jej część, powstała jako zaplecze wielkiego zakładu przemysłowego. Zazwyczaj obejmuje sam zakład, często związany z przemysłem ciężkim i lekkim, jak również domy mieszkalne robotników i pracowników niższego szczebla

Integralne  części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Osiedle Robotnicze – część  wsi Huta Stara B w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Poczesna
 Osiedle Robotnicze – część wsi Bodzechów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów